Creedmoor steht für:

 6,5 mm Creedmoor, Gewehrpatrone
 Creedmoor Psychiatric Center, psychiatrische Klinik in New York, Vereinigte Staaten